Де́лавэр () — округ в штате Индиана, США. Официально образован в 1827 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 117 671 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 025,408 км2, из которых 1 015,592 км2 суша и 3,780 км2 или 0,950 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 118 769 жителей в составе 47 131 домашних хозяйств и 29 692 семей. Плотность населения составляет 117,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 51 032 жилых строений, при плотности застройки около 50,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 90,73 %, афроамериканцы — 6,72 %, коренные американцы (индейцы) — 0,23 %, азиаты — 0,66 %, гавайцы — 0,05 %, представители других рас — 0,47 %, представители двух или более рас — 1,13 %. Испаноязычные составляли 1,10 % населения независимо от расы.

В составе 27,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 48,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 37,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 28,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,37 человека, и средний размер семьи 2,90 человека.

Возрастной состав округа: 22,10 % моложе 18 лет, 16,90 % от 18 до 24, 25,60 % от 25 до 44, 21,90 % от 45 до 64 и 21,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 34 лет. На каждые 100 женщин приходится 92,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 89,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 34 659 USD, на семью — 45 394 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 155 USD против 23 268 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 233 USD. Около 9,00 % семей и 15,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 15,70 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Делавэр, штат Индиана
  Национальная ассоциация округов США
  Delaware County, Indiana Geographic Information System
  Delaware County Weather
  Muncie Free Press
  Downtown Muncie
  ScanMuncie - Online Community Forums & Online Public Safety Radio Scanners
  External link
  External link

Округа Индианы